Il doppio del torneo di tennis Newcastle Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jonas Björkman e Peter Nyborg che hanno battuto in finale Juan Ignacio Carrasco e Javier Sánchez 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Jonas Björkman /  Peter Nyborg (Campioni)
 Tom Mercer /  Todd Nelson (primo turno)

 Juan Ignacio Carrasco /  Javier Sánchez (finale)
 Michael Daniel /  Paul Wekesa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Newcastle Challenger 1993